agresja (etologia)
 agresja (psychologia)
 agresja (prawo)
 agresja językowa
 agresja przeniesiona

Zobacz też